Daudau ist der Familienname folgender Personen:
 Gibson Daudau (* 1988), salomonischer Fußballspieler
 Patterson Daudau (* 1978), salomonischer Fußballspieler
 Saeni Daudau (* 1978), salomonischer Fußballspieler